In 1947 werd het 43ste Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 13 april 1947 tot 4 januari 1948 en werd georganiseerd door de FBF. Bahia werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Derde toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano